Aïn Fares se poate referi la:
Aïn Fares, localitate în provincia M'Sila, Algeria
Aïn Fares, localitate în provincia Mascara, Algeria